Первенство Казахстана по футболу 1997 года — 3-й турнир Первой лиги (возрождён на профессиональном уровне после годичного перерыва), в котором приняли участие 9 клубов.

Соревнование имело любительский статус, в число участников были включены все желающие коллективы.

На предварительном этапе клубы сыграли в трёх зонах в 2 круга, а затем лучшие команды в финальном этапе в 1 круг разыграли места с 1-го по 5-е.

Из-за отказа павлодарского «Трактора» присоединиться к финалистам, зону «Восток» в решающей стадии представляла только 1 команда — «Наша Кампания» из Акмолы.

Предварительный этап

Зона «Запад» 
Матчи 1-го круга прошли в Уральске, 2-го круга — в Актобе.

По другим источникам клуб из Уральска назывался «Жангир».

Зона «Восток» 
Матчи 1-го круга прошли в Павлодаре, 2-го круга — в Караганде.

Зона «Юг» 
Матчи 1-го и 2-го кругов прошли в Талдыкоргане.

Финальный этап 
Матчи прошли в Алма-атинской области.

Ссылки 

 Чемпионат Казахстана 1997. Первая лига 
 VI ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ПЕРВАЯ ЛИГА – 1997 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу